Крючкоклювы () — род воробьиных птиц из семейства танагровых (Thraupidae). Большинство представителей рода встречаются в высокогорьях Южной Америки (особенно в Андах), а два вида обитают в Центральной Америке. С помощью загнутого клюва прокалывают венчики цветков, чтобы получить доступ к нектару, который слизывают раздвоенным на конце языком.

Классификация 
На январь 2021 года в род включают 18 видов:

Примечания

Литература 
 Mauck & Burns (2009). Phylogeny, biogeography, and recurrent evolution of divergent bill types in the nectar-stealing flowerpiercers (Thraupini: Diglossa and Diglossopis). Biological Journal of the Linnean Society 98(1): 14—28.
 Ridgely R. S., & Tudor G. (1989). Birds of South America. Vol. 1. Oxford University Press, Oxford. ISBN 0-19-857217-4.

 
Роды птиц